Рябиниха — название нескольких населённых пунктов:
 Рябиниха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Рябиниха — деревня в Торжокском районе Тверской области.